Olaus Olai, latinisering av Olof Olofsson, kan avse:
 Olaus Olai Wexionius
 Olof Wexionius
  Olaus Olai Nauclerus 
 Olaus Olai (kyrkoherde i Fellingsbro)